Carat se poate referi la:

a) Carat (abreviere K) este un indice pentru conținutul în aur (titlul) al aliajelor acestuia, exprimat prin numărul părților de aur din aliaj, considerând aurul pur de 24 de carate. 

În plus, putem considera conținutul în:  

 argint (titlul) al aliajelor acestuia, exprimat prin numărul părților de argint din aliaj, considerând argintul pur de 999,9‰ ;
 platină (titlul) al aliajelor acestuia, exprimat prin numărul părților de platină din aliaj, considerând platina pură de 999‰ ;
 paladiu (titlul) al aliajelor acestuia, exprimat prin numărul părților de paladiu din aliaj, considerând paladiul pur de 999‰ ;

b) Carat (abreviere ct) este o unitate de măsură pentru masa pietrelor prețioase. Greutatea pietrelor prețioase se măsoară în carate, un carat fiind egal cu circa 200 miligrame (0,2 g) de mineral (carat metric). Denumirea de „carat” provine de la faptul că, în Antichitate și în Evul Mediu, la cântărirea pietrelor prețioase se foloseau semințe de roșcov (Ceratonia siliqua), o astfel de sămânță, denumită carat, cântărind aproximativ 197 miligrame. Relația între greutate și dimensiune este diferită pentru fiecare familie de pietre prețioase. De exemplu, rubinul și safirul sunt mai grele decât diamantul (din punct de vedere tehnic, ele au o mai mare greutate specifică), astfel încât un rubin sau safir de „1 ct” este mai mic în dimensiuni decât un diamant de 1 carat. Valoarea în bani a două pietre prețioase de aceeași calitate nu este direct proporțională cu greutatea lor. Un carat este cu atât mai scump cu cât piatra este mai mare, dar valoarea unui carat pentru o piatră mai mică poate fi mai mare decât valoarea unui carat pentru o piatră de mărime mijlocie. Această diferență de preț este dată de faptul că pietrele mari sunt foarte greu de găsit, iar pietrele mici sunt foarte greu de prelucrat.

Bibliografie
Cristina Stoian, Chimie generală și anorganică - Note de seminar, Editura Fundației Universitare Dunărea de Jos Galați, 2011

Note

Vezi și
Aur
Diamant
Piatră prețioasă
Titlu (numismatică)
Karate, sport

Minerale
Mineralogie
Pietre prețioase